I fratelli – commedia di Publio Terenzio Afro, conosciuta anche come Adelphoe

Altro 

 I fratelli – romanzo di Konstantin Aleksandrovič Fedin
 I Fratelli – gruppo musicale italiano
 I Fratelli – nome collettivo delle isole di Darsah e Samhah al largo dello Yemen
 I Fratelli – nome corrente dei membri della Chiesa cristiana evangelica dei fratelli o Assemblea dei fratelli e nome informale della stessa

Pagine correlate 
Fratelli